Mesapamea uniformis är en fjärilsart som beskrevs av Arnold Spuler 1905. Mesapamea uniformis ingår i släktet Mesapamea och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
uniformis